Somme komt voor in de volgende betekenissen:
 Somme (departement), een departement in Frankrijk.
 Somme (rivier), een rivier in Frankrijk, die de naam gaf aan het departement.
 Somme (Loire), een zijrivier van de Loire.
 Somme (Ourthe), een riviertje in België, zijrivier van de Ourthe

Zie ook
Slag aan de Somme
Sommen (doorverwijspagina)